Farafangana steht für:

 Farafangana (Stadt), eine Stadt in Madagaskar
 Farafangana (Distrikt), ein Distrikt in Madagaskar